Doucette ist der Familienname folgender Personen:

 John Doucette (1921–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Doucette (* 1972), US-amerikanischer Musiker